
Kactoos é um serviço de rede social criada por Kactoos Group, com sede em Miami, Flórida. Seu slogan é "Mais amigos, mais descontos." Kactoos está disponível em Inglês, Espanhol e Português.

O site é um ambiente online que funciona como uma plataforma que permite aos usuários unir-se em grupos, a fim de comprar um artigo específico. O site permite que quanto mais usuarios se unam ao grupo de compra de um produto, maior possa ser a redução do preço para o cliente. Esse mecanismo é conhecido como Tuangou (termo chines para compra em grupo).

O sistema permite aos usuários comprar produtos com o melhor preço possível, por meio da criação de grupos de pessoas que compartilham um mesmo interesse comercial. Tais grupos podem ser criados utilizando aplicativos em diferentes redes sociais como Facebook, Orkut ou Sonico. 

Kactoos busca entre as lojas de e-commerce participantes a melhor oferta para o grupo permitindo que cada loja faça sua oferta para conquistar o grupo de compradores.

Os usuários também podem fazer uso do sistema de compras por meio de dispositivos móveis, como iPhones ou Blackberries. A integração a redes como Twitter também permite que os contatos dos usuários fiquem por dentro das recentes atividades realizadas no site.

Kactoos difere de um sistema de leilão on-line em que não há competição entre os usuários para obter um determinado item, ao contrario, os compradores interessados podem se unir para obter um desconto por parte do vendedor. Os leilões são excludentes, ou seja, há sempre um vencedor e vários perdedores, o sistema Kactoos é inclusivo, uma vez que todos os usuários recebem um benefício.

Os usuários também podem fazer uso do sistema de compras por meio de dispositivos móveis, como iPhones ou Blackberries. A integração a redes como Twitter também permite que os contatos dos usuários fiquem por dentro das recentes atividades realizadas no site.

Ligações externas

Redes sociais
Comércio eletrónico